Кастра:
 Кастра () — раннее название в Древнеримском войске временного, на одну ночь, стана, бивуака, лагеря.
 Кастра Регина () — место Древнеримского стана легионеров, на самой северной излучине Дуная, позднее поселение и город Регенсбург (Бавария, ФРГ).
 Алата-Кастра — римская военная стоянка в Британии, ныне Эдинбург.
 Батава кастра — название древнеримской крепости на месте нынешнего Пассау, в Баварии.
 Ка́стра, Касте́рка, Ка́йстра — название в некоторых краях (странах) на Руси (в России) , калиты, сумки.

См. также